Tsubame Otori (大鳥居 つばめ Ōtori Tsubame) es un personaje del manga y anime Cyber Team in Akihabara, Es la 5º integrante y su PataPi es Petit Ange. Su nombre significa golondrina.

Historia 
Su historia comienza cuando aparece en el Capítulo 12, viajando desde Francia a Akihabara, donde empieza su misión. Le gusta estar sola y no interactúa con nadie, es aliada de Takashi (quien la ve con más importancia que a sus 3 sirvientas), el hecho de que ambos tengan sus personalidades parecidas es porque son clones de Crane, ella la versión femenina heredando el color de cabello de Crane y Takashi la versión masculina heredando un aspecto físico más exacto por ser hombre como Crane, cuando tsubame conoce a Hibari está es capaz de romper el hielo en su corazón.

En el comienzo ataca al Cyber Team junto a su Diva, Erinea. diciendo que esta "jugando" con la gente débil. Nadie sabía que ella era la responsable de estos ataques hasta el capítulo 17, donde le pide a Hibari que "juegue" una vez más. Lentamente su actitud empieza a cambiar y, gracias al apoyo de Hibari, se hacen amigas, lo que incomoda a Suzume, Tsugumi y Kamome, ellas no son capaces de comprender Tsubame ha tenido una vida doblemente más difícil que las de ellas, condenada a ser una "marioneta" en manos de adultos ambiciosos que le hicieron perder su niñez, y tampoco son capaces de entender que mientras ellas son las amigas, tsubame es adoptada por la familia de Hibari pasando de ser una amiga a la hermana oficial de Hibari. Celosas y temerosas que Tsubame disuelva al Cyber Team, la reprenden, alegando que Hibari la considera un estorbo; Tsubame se va, muy triste, aunque sin demostrarlo. Después de que Hibari vuelva a acercarse a ella, Suzumne, Tsugumi y Kamome vuelven a amenazarla para dejar en paz a Hibari, dando a elegir a ésta entre Tsubame o ellas. En una fuertemente emotiva escena, y ante las lágrimas de Hibari, Tsubame se disculpa por sus pasadas acciones, llorando por primera vez; entonces son atacadas por Hysyo y otras Divas, y Tsubame invoca a Erinea para protegerlas; las demás hacen lo mismo, pero sus Divas, menos resistentes, son rápidamente eliminadas. Al ver que no poseen suficiente poder, Tsubame afirma no querer ver llorar a nadie nunca más y se fusiona con su Diva, dando tiempo a Hibari a hacer lo mismo para derrotar a Hysyo. Con esto, Tsubame es considerada la quinta integrante del grupo.

Cuando se llevan a sus PataPis en el Episodio 26, recuerda todo lo que ha vivido junto a Petit Ange e incluso llora, Con ayuda de Hibari, los PataPis se salvan. En el final Hibari observa feliz, que Tsubame ha recuperado a su Petit Ange, y se ve una verdadera sonrisa en Tsubame.

En la película, se ve que aun es un poco fría, pero está mejorando. También se ve que habla más con las otras integrantes como

 Suzume Sakurajosui - En la película están de acuerdo en muchas cosas.
 Tsugumi Higashijujo - A Tsugumi aún le aterra su actitud, pero no se llevan mal.
 Kamome Sengakuji - La salvó de un ataque cuando estaban dentro del Primum Mobile.

Personalidad 
Tsubame es fría y apenas habla, Al igual que los otros miembros de RosaCruz, tiene un extraño lenguaje ambiguo. No siente cariño por nadie y afirma que detesta a la gente débil (Por consejos de Cigogne), pero cuando conoce a Hibari, todo cambia lentamente para Tsubame. En el Episodio 20, la llevan a casa de Hibari y su personalidad va cambiando más. Aunque al final de la serie sigue muy seria, ha logrado llevarse mejor con el Cyber Team, sobre todo con Hibari.

Infancia 
Tsubame tuvo una infancia solitaria y su carácter frío se debe a que toda su vida estuvo aislada en un castillo. En una ocasión, cuando ella hablaba con Cigogne, le explicó que ser débil era un pecado grave y que tenía que ser fuerte si quería vivir en este mundo. Tsubame afirma que así fue como se hizo fuerte.

Familia 
Tsubame no tiene padres, es creada a partir de ADN de Crane (igual que Takashi, ambos son clones de Crane). Cuando hace su primera aparición, su "padre" es Cigogne, pero no hay cariño ahí. Siente celos de Hibari porque tiene una familia que la quiere. Al final de la serie, Hinako, la madre de Hibari, se encariña mucho con Tsubame. Posteriormente se queda a vivir con los Hanakoganei. En uno de los Radio Dramas de Cyber Team in Akihabara se ve que Tsubame ha sido adoptada por la familia de Hibari. Pasando a llamarse Tsubame Hanakoganei (花小金井 つばめ Hanakoganei Tsubame)

Curiosidades 
 Cammy White es similar a ella ya que ambas son clones femeninos de un hombre.
 Nemu Kurotsuchi, X-23 y Kanna de Inuyasha se parecen a ella ya que son clones femeninos de un hombre.

Cyber Team in Akihabara